Richard Allen (hockeyer) (1902-1969), Indiaas hockeyer
 Richard V. Allen (1936), Amerikaans veiligheidsadviseur van Ronald Reagan.
 Richard Allen (triatleet), Brits triatleet
 Richard Allen (bioloog)
 Richard Allen (muzikant)
 Richard Allen (acteur)